Luigi Brioschi – editore, traduttore e letterato italiano
 Luigi Brioschi – partigiano italiano
 Luigi Brioschi – industriale e alpinista italiano
 Luigi Brioschi – ciclista italiano